Mahieux ist der Familienname folgender Personen:

 Alix Mahieux (* 1923), französische Schauspielerin
 Jacques Mahieux (1946–2016), französischer Jazzmusiker
 Nicolas Mahieux (* 1971), französischer Musiker